Serenade voor fluit, harp, viool, altviool en cello (Roussel), compositie van Albert Roussel (opus 30)
Serenade voor fluit, harp en strijktrio (Walker), compositie van Robert Walker
Serenade voor fluit, harp en strijkers, compositie van Howard Hanson

Zie ook
Serenade (muziekstuk)
Serenade, opus 8 (Beethoven), compositie voor strijktrio van Ludwig van Beethoven
Serenade for fluit, viool and altviool (Beethoven), compositie van Ludwig van Beethoven (opus 25)
Serenade voor tenor, hoorn en strijkers, compositie van Benjamin Britten